The Early Bird – cortometraggio del 1913 diretto da Colin Campbell
The Early Bird – film del 1925 diretto da Charles Hines
The Early Bird – cortometraggio di animazione prodotto dalla Aesop's Fables Studio
The Early Bird – film del 1936 diretto da Donovan Pedelty
The Early Bird – film del 1965 diretto da Robert Asher